kałuża – płytki dołek wypełniony wodą
 Kałuża – struga, dopływ Tocznej
 Kałuża – potok, prawy dopływ Troi
 "Kałuża" – nazwa drzeworytu Mauritsa Cornelisa Eschera
 Anna Kałuża – krytyk literacki (* 1977) 
 Bolesław Kałuża – kapłan Kościoła rzymskokatolickiego (1935–2005)
 Franciszek Kałuża – polski duchowny rzymskokatolicki (1877–1942)
 Henryk Kałuża – ksiądz kościoła rzymskokatolickiego i werbista (* 1951) 
 Józef Kałuża – polski piłkarz (1896–1944)
 Mieczysław Kałuża – major pilot Wojska Polskiego (1912–1960)
 Otylia Kałuża – polska lekkoatletka (1907–1981)
 Theodor Kaluza – niemiecki matematyk i fizyk (1885–1954)